«Los Caimitos» puede referirse a:
 Los Caimitos, grupo de islas haitianas.
  Los Caimitos, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Pestel.